Paragraf 22 – powieść amerykańskiego pisarza Josepha Hellera
 Paragraf 22 (paradoks) – potoczne określenie sytuacji bez wyjścia
 Paragraf 22 (film) – film w reżyserii Mike’a Nicholsa z 1970 roku
 Paragraf 22 (serial) – serial telewizyjny platformy Hulu w reżyserii George'a Clooneya
 Paragraf 22 (grupa muzyczna) – polska grupa rockowa

Przypisy